Сендеро де Луз има више значења:

 Сендеро де Луз (Канделарија Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сендеро де Луз, Ел Канелито (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику